Forchhammeria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Forchhammeria ingår i familjen Stixaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kålordningen
Forchhammeria